Robert Rogers est un nom pouvant désigner:

 (c. 1650-1717), homme politique irlandais
Robert Rogers (1864-1936), homme politique canadien du Manitoba
Robert Gordon Rogers (1919-2010), homme politique canadien de la Colombie-Britannique
Robert Roger (né en 1950), homme politique britannique

Autres
Robert Rogers (1731-1795), milicien et mercenaire américain
Robert Empie Rogers (1813-1884), chimiste américain
 (1834-1895), officier de l'armée britannique
 (1850-1924), policier londonien
 (1940-2013), musicien et chanteur américain

Voir aussi
 (1875-1960), homme politique américain de Pennsylvanie

Rogers, Robert